S2, S 2, S.2, S-2, S II, S2 ou S2 pode se referir a:

Ciência

Matemática 
 S2, a esfera bidimensional;
 S2, o grupo de permutação de dois elementos.

Astronomia 
 S2 (estrela), uma estrela no Centro da Via Láctea;
 S/2007 S 2, um satélite natural de Saturno.

Química 
 Ácido disulfúrico (), um alótropo de enxofre;
 S2: Deixe fora do alcance de crianças, uma frase de segurança.

Biologia e medicina

Em humanos 
A segunda vértebra sacral;
S2, um som cardíaco.

Transportes

Carros 
Lotus Elise
Audi 80/90/4000
Porsche 944

Aeronaves 
Grumman S-2

Linhas ferroviárias 
S-Bahn Reno-Meno
S-Bahn Stuttgart

Outros 
S2, o emoticon que simboliza um coração, em mensagens de texto
S2 Games
Samsung Galaxy S II